Manaudou puede referirse a varias personas:

 Ferenc Mészáros (n. 1919), futbolista húngaro/rumano.
 Ferenc Mészáros (n. 1950), futbolista húngaro.
 Ferenc Mészáros (n. 1963), futbolista húngaro.